Pulp peut désigner :

Littérature 
 Un pulp, abréviation de « pulp magazine », publication peu coûteuse et format très populaire aux États-Unis durant la première moitié du .
 Lesbian pulp fiction, roman au format de poche dont le contenu et les thèmes sont ouvertement lesbiens.
 Le pulp désigne un genre littéraire.
 Pulp, un roman de Charles Bukowski, décrivant les pérégrinations d'un homme à la recherche de Louis-Ferdinand Céline.

Cinéma 
 Le pulp désigne un genre cinématographique.
 Retraite mortelle (Pulp), film de 1972 réalisé par Mike Hodges avec Michael Caine.
 Pulp Fiction, film américain réalisé par Quentin Tarantino, sorti le .

Musique 
 Pulp, groupe anglais de musique pop.

Autres 
 Pulp, une discothèque lesbienne parisienne.